Högåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högåstjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Högåstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (7,08 ha)
Högåstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn